Изабе́лла Ги́лмор (), урождённая Изабе́лла Мо́ррис (; 17 июля 1842, , Эссекс, Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии — 15 марта 1923, , Дорсет, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) — дьяконисса в Церкви Англии, длительное время несла активное служение в бедных приходах на юге Лондона. Её усилиями в англиканской церкви был возрождён епархиальный институт дьяконисс. Святая.

Ранние годы и брак 
Родилась 17 июля 1842 года в  в , предместье Лондона в графстве Эссекс. Изабелла была восьмым ребёнком из десяти детей в семье представителей среднего класса — вексельного брокера Уильяма Морриса и Эммы Моррис, урождённой Шелтон, дочери учителя музыки. Она была младшей сестрой писателя и художника Уильяма Морриса. Отец Изабеллы умер, когда ей было пять лет.

Детство Изи, как звали её домашние, было счастливым. Она росла «маленьким сорванцом». В дошкольные годы её образованием занималась гувернантка. Затем она обучалась в частной школе в Брайтоне и пансионе для девушек в  под Бристолем. Завершив образование в возрасте семнадцати лет, на балу дебютанток познакомилась со своим будущим мужем, офицером королевского военно-морского флота Артуром Гамильтоном Гилмором, с которым сочеталась браком 18 сентября 1860 года. В ноябре 1882 года Арчи, так Изабелла звала супруга, скончался от менингита. Детей в их браке не было. Овдовев, она переехала к матери.

Служение 
Преодолев сопротивление родственников, Изабелла прошла курсы медицинских сестёр и поступила на работу в  в Лондоне, где вскоре стала старшей медицинской сестрой. В 1884 году, после смерти брата Томаса Рэнделла Морриса, она приняла опеку над восемью его несовершеннолетними детьми.

В 1886 году   предложил Изабелле возродить институт дьяконисс в его епархии. Сначала она отказалась из-за отсутствия у неё соответствующей подготовки и богословского образования. Но после молитвы во время утреннего богослужения в октябре 1886 года Изабелла приняла предложение епископа. Вместе они составили устав, согласно которому призвание дьякониссы представляло собой служение медицинской сестры, работницы социального обеспечения и помощницы правоохранительных органов.

16 апреля 1887 года Изабелла была рукоположена в сан. Тогда же был основан первый дом нового епархиального института на Парк-Хилл в , который ныне в честь неё называется Гилмор-хаус. В отличие от дьяконисс Элизабет Ферард, её старшей современницы, дьякониссы Изабеллы Гилмор при посвящении в сан не приносили религиозных обетов. В течение следующих почти двадцати лет она несла активное служение в бедных приходах на юге Лондона. О служении Изабеллы, её брат Уильям Моррис писал ей: «Я проповедую социализм, вы его практикуете». Трудами Гилмор институт дьяконисс получил распространение во всей англиканской церкви. Она лично подготовила семь главных дьяконисс для других епархий.

В 1891 году епископом Рочестера стал Томас Рэнделл Дэвидсон, с которым у основательницы института сложилось конструктивное сотрудничество. При нём дьякониссы начали социальное служение в семьях бедных крестьян и моряков королевского флота. В 1906 году Изабелла ушла на покой и поселилась в городе Райгит, в графстве Суррей. На покое она продолжала переписываться со своими ученицами в англиканских епархиях по всему миру. Изабелла Гилмор умерла в Паркстоне, в графстве Дорсет 15 марта 1923 года. Она была похоронена на кладбище в Лайм-Риджис рядом с мужем.

Память 
День памяти Изабеллы Гилмор, внесённой в Календарь святых Церкви Англии и некоторых других англиканских церквей, ежегодно отмечается 16 апреля, в день её посвящения в дьякониссы. В память о ней в Саутваркском соборе установлен памятник.

Примечания 

Женщины в религии
Диаконисы
Англиканские святые
Религиозные деятели Великобритании